Spatari este un nume de familie. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Marcel Spatari (n. 1981), ministru moldovean.
 Mihaela Spatari (n. 1989), politiciană moldoveană.

Vezi și
 Spataru
 Spătar
 Spătaru